Фэн Нин (, ; род. 1981, Чэнду) — китайский скрипач.

Учился в Сычуаньской консерватории (педагог Вэйминь Ху). В 1995 г. занимался в мастер-классе Руджеро Риччи в Лондоне, затем на протяжении ряда лет учился в Королевской академии музыки у Ху Куня и в Берлинской Высшей школе музыки имени Эйслера у Антье Вайтхаас. Начиная с 1997 г. стал лауреатом ряда международных конкурсов, увенчав конкурсную карьеру первой премией Международного конкурса скрипачей имени Паганини (2006); на XII Международном конкурсе имени Чайковского (2002) получил специальный приз за исполнение пьесы Альфреда Шнитке.

Источники 

Скрипачи Китая
Академические музыканты Китая
Родившиеся в 1981 году
Родившиеся в Чэнду
Персоналии по алфавиту